A SG BBM Bietigheim egy női kézilabdaklub, amelynek székhelye a  németországi Bietigheim városában található. A német élvonalban játszik.

A klub sikerei
 Bundesliga
érmes : 2017, 2019
Runners-up? : 2018
 EHF-kupa
érmes : 2017

A csapat
A 2021-2022-es szezont megelőzően

Kapusok
 1  Emily Stang Sando
 11  Lieke van der Linden
 12  Rena Keller
   Szikora Melinda
   Gabriela Moreschi
Balszélsők
 5  Antje Lauenroth
 67  Veronika Malá
Jobbszélsők
 25  Trine Østergaard Jensen
 30  Jenny Behrend
Beállók
 13  Luisa Schulze
 24  Danick Snelder

Balátlövők
 22  Xenia Smits
 28  Stine Jørgensen (kismama)
   Inger Smits
   Kelly Dulfer
Irányítók
 14  Karolina Kudłacz-Gloc
 15  Kim Naidzinavicius (c)
Jobbátlövők
 20  Nele Reimer
 27  Julia Maidhof

Átigazolások
A 2021-2022-es szezont megelőzően

Érkezők
  Jenny Behrend (a  VfL Oldenburg csapatától)
  Szikora Melinda (a  Siófok KC csapatától)
  Kelly Dulfer (a  Borussia Dortmund csapatától)
  Inger Smits (a  Borussia Dortmund csapatától)
  Lieke van der Linden (a  HV Borhave csapatától)
  Veronika Malá (a  Paris 92 csapatától)
  Gabriela Moreschi (a  Fleury Loiret HB csapatától)

Távozók
  Kim Braun (a  Thüringer HC csapatához)
  Amelie Berger (a  Borussia Dortmund csapatához)
  Leonie Patorra (a  HSG Bad Wildungen csapatához)
  Anna Loerper (visszavonul)
  Valentyna Salamakha (a  Gloria Bistrița csapatához)

Korábbi híres játékosok
  Amelie Berger
  Anna Loerper
  Ann-Cathrin Giegerich
  Dinah Eckerle
  Jenny Karolius
  Julia Behnke
  Kim Braun
  Leonie Patorra
  Nina Müller
  Susann Müller
  Angela Malestein
  Charris Rozemalen
  Isabelle Jongenelen
  Laura van der Heijden
  Martine Smeets
  Maura Wisser
  Tess Wester
  Anna Wysokińska
  Klaudia Pielesz
  Fie Woller
  Mia Biltoft
  Mille Hundahl
  Fabiana Diniz
  Fernanda da Silva
  Aneta Benko
  Žana Čović
  Beate Scheffknecht
  Paule Baudouin
  Daniela Gustin
  Malen Nyland Aardahl
  Illyés Annamária
  Valentyna Salamakha

Jegyzetek 

Német kézilabdacsapatok